Bulman ist der Familienname folgender Personen: 

 Henry Herbert Bulman (1871–1928), britischer Maler
 Oliver Bulman (1902–1974), britischer Paläontologe 

Siehe auch:
 Bullmann
 Bulmahn
 Pulman
 Pullman